БСП — аббревиатура:

 Болгарская социалистическая партия
 Британская социалистическая партия
 Бумажно-слоистый пластик
 Бессоюзное сложное предложение

См. также 
 Белое солнце пустыни — культовый советский фильм